

Hydronyme 
 La Lysva est une rivière de Russie et un affluent de la rive gauche de la Tchoussovaïa, donc un sous-affluent de la Volga par la Kama.

Toponyme 
 Lysva est une ville du kraï de Perm, en Russie, et le centre administratif du raïon de Lysvenski. Elle est située sur les contreforts occidentaux de l'Oural, au bord de la rivière Lysva (bassin de la Volga), à  à l'est de Perm.